Francisco "Patxi" Gorriti (n.1943), futbolista basc.
 José Francisco "Pachi" Gorriti (1780-1830), militar argentí.